Чугай, Дарья Александровна (род. 1997) — российская футболистка.
 Чугай, Ольга Олеговна (1944—2015) — советская и российская поэтесса, переводчица.